Ochsenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Ochsenklinge (Siegelsbach), linker Zufluss des dort noch Seebach genannten Siegelsbachs (zum Trauzenbach) nahe Wolfenbrück, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall
 Ochsenklinge, Talabschnitt des Schlierbach (Neckar, Kirchentellinsfurt), linker Zufluss des Neckars nach Kirchentellinsfurt, Landkreis Tübingen
 Ochsenklinge, linkes Seitental zum Sulzbach (zur Aich) in der Waldgemarkung der Stadt Leinfelden-Echterdingen, Landkreis Esslingen

Siehe auch:
 Ochsenbach
 Ochsengraben